French Championships 1925 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1925 roku w dniach 28 maja–6 czerwca, na kortach Stade Français w Paryżu.

Była to 30-ta edycja zawodów, a także pierwsza dla obywateli krajów spoza Francji.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1925 w tenisie ziemnym
1925 we Francji
French Open według lat